naq – codice ISO 639-3 della lingua nama (Namibia)